oratorium – forma muzyczna
 oratorium – część klasztoru wydzielona do modlitwy (kaplica)
 oratorium salezjańskie – dzieło prowadzone przez salezjanów; miejsce nauki, zabawy i modlitwy
 Zespół wokalno instrumentalny „Oratorium” – zespół dziecięcy z Augustowa, wykonujący piosenki o tematyce religijnej.